Николай Григорьевич Васильев:
Васильев, Николай Григорьевич (род. 1929) — советский биолог, доктор наук, инициатор создания Биолого-почвенного института ДВО РАН.
 Васильев, Николай Григорьевич (1908—1943) — советский партизан, Герой Советского Союза.
 Васильев, Николай Григорьевич (1904—1993) — советский архитектор.